Die Fotbollsallsvenskan 1942/43 war die 19. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 26. Juli 1942 und endete am 6. Juni 1943.

IFK Norrköping holte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel und mit dem Pokalsieg auch das Double. Gårda BK holte nur neun Punkte und verabschiedete sich bis heute aus der ersten Liga. Der zweite Absteiger war mit nur sieben Punkten der Aufsteiger IFK Eskilstuna. Der Klub brauchte bis 1957, um wieder erstklassig zu spielen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Torschützenkönig wurde Gunnar Nordahl von Degerfors IF mit 16 Saisontoren.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1942
Fußballsaison 1942/43